Telepathy – software
 Telepathy – album di Deborah Allen del 1987
 Telepathy – singolo di Deborah Allen del 1987
 Telepathy – album di Davey Ray Moor del 2004
 Telepathy – singolo di Christina Aguilera del 2016